Stati Uniti d'America
 Plain City – villaggio della Contea di Madison, Ohio
 Plain City – città della Contea di Weber, Utah